Ла Тирадера има више значења:

 Ла Тирадера (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тирадера, Сан Франсиско де ла Меса (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику